У́лица Лейтена́нта Шмидта — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР. Улица названа по имени Петра Петровича Шмидта (известного также, как лейтенант Шмидт), одного из руководителей Севастопольского восстания 1905 года.

Азербайджан 
 Улица Лейтенанта Шмидта — прежнее название улицы Рашида Бейбутова в Баку.

Россия 
 Улица Лейтенанта Шмидта — улица в Астрахани.
 Набережная Лейтенанта Шмидта — улица в Великих Луках.
 Улица Лейтенанта Шмидта — прежнее (до нач. 1960-х) название Коуровской улицы в Екатеринбурге.
 Улица Лейтенанта Шмидта — улица в Казани.
 Улица Лейтенанта Шмидта — прежнее (в 1938—1997 гг.) название улицы Магидова в Махачкале.
 Улица Лейтенанта Шмидта — улица в Нижнем Новгороде.
 Улица Лейтенанта Шмидта — улица в Новороссийске.
 Улица Лейтенанта Шмидта — улица в Самаре.
 Набережная Лейтенанта Шмидта — улица в Санкт-Петербурге.
 Улица Лейтенанта Шмидта — улица в Хабаровске.

Украина 
 Улица Лейтенанта Шмидта — улица в Донецке.
 Улица Лейтенанта Шмидта — улица в Запорожье.
 Улица Лейтенанта Шмидта — улица в Одессе.